Провінція і автономна спільнота Ла-Ріоха на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 174 муніципалітети:

Примітки 

Муніципалітети Ла-Ріохи (Іспанія)